Lanthanolania ivakhnenkoi (лантаноланія) — вид вимерлих тварин з класу діапсід, дрібний плазун, близький до предків ящірок. Відноситься до Мезенської фауни. Типовий і поки що єдиний вид роду Lanthanolania.

Етимологія 
Родову назву цієї рептилії, Lanthanolania, отримано поєднанням грецького λανθάνος (lanthanos) — «прихований», «упущений з виду» і латинського lanius — «м'ясник». Перша частина імені пов'язана з тим, що багато років знайдені зразки залишалися не вивчені та зараховувалися до решток мезенозаврів. Друга частина імені вказує на м'ясоїдність Lanthanolania.

Видову назву, L. ivakhnenkoi, дано на честь Михайла Івахненка, російського палеонтолога, дослідника пермських і тріасових тетраподів.

Історія вивчення 
Скелет цієї дрібної рептилії був знайдений ще в ході перших розкопок в Морозниці. Спочатку її скелет вважали скелетом мезенозавра. Але нещодавно, коли раніше прихований у породі череп відпрепарували, з'ясувалося, що у тварини було дві скроневих западини, що є відмітною рисою «справжніх» рептилій — діапсидів, тому приналежність решток мезенозавру було оскаржено (мезенозавр же, навпаки, належав до класу синапсидів). Було встановлено, що дана тварина — родич ящірок і, можливо, динозаврів.

Загальний опис 
Будучи невеликою твариною, лантаноланія в довжину досягала лише близько 30 см. Довжина її черепа становила не більше 2 см. Можливо, що вона мало відрізнялася від сучасних ящірок за зовнішнім виглядом і вела схожий спосіб життя.

Згідно ще не опублікованим, але попередньо озвученим в 2011 р. дослідженням кінцівок лантаноланії, вона була двоногою твариною, причому однією з найбільш ранніх.

Філогенія 
Нижче наведена Кладограма згідно Рейцу, Модесто і Скотту (2011):

Місця знахідок і геохронология 
Викопні рештки цієї рептилії було знайдено на території Архангельської області Росії в місцезнаходженнях Мезенського фауністичного комплексу тетрапод пермського періоду і відомі всього по двох екземплярах. Голотип (колекційний номер «Палеонтологічний інститут ім. А. А. Борисяка РАН», № 162/56) представлений неповним черепом, знайденим у відкладеннях краснощельскої свити в місцезнаходженні Глядна Щелья, що на березі річки Мезень у Мезенському районі. Інший зразок (ПІН № 1580/1) був виявлений у відкладах нижньоустинської свити в місцезнаходженні Морозниця на березі р. Пінеги у Пінежському районі. Цей зразок представлений повним черепом і більшою частиною скелету.

Посилання 
 http://fossilworks.org/cgi-bin/bridge.pl?taxon_no  basicTaxonInfo # Fossilworks: Lanthanolania fossilworks.org 
 http://www.reptileevolution.com/lanthanolania.htm  Lanthanolania http://www.reptileevolution.com

Ресурси Інтернету

Примітки 

Викопні плазуни
Фауна пермського періоду